Die Invalidenversicherung ist eine staatliche Sozialversicherung.

Zu den Invalidenversicherungen einzelner Länder siehe

 Invalidenversicherung (Schweiz)
 Invalidenversicherung (Liechtenstein)
 eine Alters- und Invalidenversicherung führte Otto von Bismarck 1889 in Deutschland ein, siehe Geschichte der Sozialversicherung in Deutschland#Kaiserreich